Zernack ist der Familienname folgender Personen:  

 Julia Zernack (1962–2021), deutsche Philologin und Hochschullehrerin
 Klaus Zernack (1931–2017), deutscher Historiker